Па́бло Ху́сто Форла́н Лама́рке (; 14 июля 1945, Сорьяно) — уругвайский футболист, полузащитник, выступавший в 1960-х — 1970-х годах. Игрок сборной Уругвая, участник двух чемпионатов мира (1966, 1974).

Биография 
В составе «Пеньяроля» Пабло Хусто Форлан выиграл Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка в 1966 году, четырежды выигрывал чемпионат Уругвая. Он действовал на позиции правого крайнего полузащитника, отличался большой выносливостью и желанием вести борьбу до конца, за что его уважали в прессе и среди болельщиков.

Пабло Форлан принадлежал к звёздному поколению уругвайских футболистов 1960-х годов — победителей чемпионата Южной Америки 1967 года, которые стабильно выступали на чемпионатах мира (Ладислао Мазуркевич, Педро Роча, Хулио Сесар Аббади, Тито Гонсальвес, Хуан Хойя), а в 1970 году дошли до полуфинала Мундиаля. Однако сам Пабло Форлан пропустил этот чемпионат мира.

В 1970 году Пабло Форлан вместе с Педро Рочей перешёл в «Сан-Паулу», где оба стали культовыми игроками. Они провели в составе «Трёхцветных Паулистас» шесть и семь лет соответственно, что с легионерами в чемпионате Бразилии случается крайне редко. Вместе с «Сан-Паулу» Пабло выиграл три чемпионата штата Сан-Паулу.

В 1977 году Форлан выступал за «Крузейро», затем один сезон провёл в «Насьонале», клубе-злейшем антагонисте родного «Пеньяроля», а последние годы карьеры футболиста провёл в «Дефенсоре», с которым дважды выигрывал Лигилью и пробивался в розыгрыши Кубка Либертадорес.

В начале 1980-х годов уже завершивший карьеру игрока Пабло Форлан вернулся в Бразилию, где работал с молодёжными командами «Сан-Паулу». В 1990 году возглавил основной состав «Сан-Паулу». Под его руководством в основе «Сан-Паулу» закрепились Кафу и Антонио Карлос Заго. Также по его инициативе в команду пришли такие сильные футболисты, как Леонардо и Диего Агирре.

Пабло — отец Диего Форлана, лучшего футболиста чемпионата мира 2010 года, рекордсмена сборной Уругвая по числу проведённых матчей и забитых голов. Также у Пабло есть сын — Пабло-младший, и дочери Алехандра (основательница Фонда помощи пострадавшим в автокатастрофах) и Адриана. Брат Пабло, , также был профессиональным футболистом, наиболее известен по выступлениям в «Монтевидео Уондерерс», в 1974—1975 годах выступал за сборную Уругвая.

Титулы 
 Чемпион Уругвая (4): 1964, 1965, 1967, 1968
 Чемпион штата Сан-Паулу (3): 1970, 1971, 1975
 Победитель Лигильи Уругвая (2): 1979, 1981
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1966
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1966
 Обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов 1969

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография в энциклопедии сайта «Сан-Паулу»
 Биография на SPFC Digital
 Биография Terceirotempo, автор Рожерио Мишелетти
 Биография на ua-football.com

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Сан-Паулу»